DVC steht für:

 D.V.C., US-amerikanische Metal-Band
 Digital Video Cassette, siehe Digital Video
 Disney Vacation Club
 ein Studioalbum des Rappers Al-Gear
 Diligentia, Vis, Celeritas, Motto der International Practical Shooting Confederation (IPSC)
 Data Version Control

Abkürzung